Vilarenc, gentilici dels habitants de Vilar de Canes.
 Vilarenc (Abella de la Conca), paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.
 Mas Vilarenc a Calafell on s'hi han trobat diversos restes de l'Imperi romà.